

Населені пункти та їхні частини
 Суходембе — село в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Суходембе — село в гміні Ланента Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Суходембе — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки